Каравские языки (гаравские; Garawa, Garrwa, Gaarwa, Karawa, Leearrawa) — семья австралийских языков на Севере Австралии. Включает два вымерших языка — карава и вааньи (Wanji, Waanyi).

Классификация 
Возможно, близки к пама-ньюнгским языкам.

Фонология

Ссылки 
 Garawa: Australian Aboriginal Language Data from the UQ Flint Archive
 Ethnologue report for language code: gbc

Австралийские языки